Ponce est un nom propre ou un nom commun.

Nom commun 
 La pierre ponce est une pierre d'origine volcanique.

Nomen latin (Pontius)

Saints chrétiens 
 Ponce  († 257), ou Pons, martyr, aurait évangélisé l'Ubaye ; fêté le 14 mai.
 Ponce († 262), confesseur, diacre de saint Cyprien ; fêté le 8 mars.

Autres personnalités portant ce nom 
 Ponce Pilate, préfet de Judée de 26 à 36.
 Ponce, archevêque de Besançon de 1102 à 1107.
 Ponce, évêque de Valence de 1032 à 1050.
 Ponce, abbé de Clairvaux de 1165 à 1170, évêque de Clermont-Ferrand de 1170 à 1189.
 Ponce-Denis Écouchard-Lebrun (1728-1807), poète français.
 Aurélien Gilles, dit Ponce, streamer français sur la plateforme Twitch.

Patronyme 

 Alberto Ponce (1935-2019), guitariste espagnol ;
 Ángela Ponce (née en 1992), mannequine espagnole ;
 Carlos Ponce (né en 1972), acteur et chanteur portoricain ;
 Daniel Ponce (1933-2017), graveur de monnaie et médailleur français ;
 Enrique Ponce (né en 1971), torero espagnol ;
 Enrique Ponce Boscarino (né en 1952), plasticien, écrivain, acteur et metteur en scène argentin ;
 Fidelio Ponce de León (1895-1949), peintre cubain ;
 Juan Ponce de León (1460-1521), conquistador espagnol ;
 Lady Ponce (1983-), une chanteuse et parolière ;
 Manuel María Ponce (1882-1948), compositeur mexicain du début du  ;
 Nicolas Ponce (1746-1831), dessinateur et graveur français ;
 Vanessa Ponce (née en 1992), mannequin mexicaine, Miss Monde 2018 ;
 Waldo Ponce (né en 1982), joueur de football chilien.

Toponyme 

 Ponce, deuxième ville de Porto Rico ;
 Poncé-sur-le-Loir, ancienne commune française, commune déléguée de Loir-en-Vallée dans le département de la Sarthe.